Натуральне число 226
 226 рік до нашої ери
 226 рік нашої ери